Klubbsjön kan syfta på:

Sverige

Klubbsjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 708567-166279), sjö i Bjurholms kommun,  (12 ha)
Klubbsjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 709275-167187), sjö i Bjurholms kommun,  (11,5 ha)
Klubbsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18,7 ha)
Klubbsjön (Härnösands socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (11,4 ha)
Klubbsjön, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (21,5 ha)

Finland
Klubbsjön, Malax

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn